Le nom Montpaon peut désigner plusieurs lieux :

 Montpaon, un hameau de la commune de Fondamente (Aveyron) ;
 Le castrum de Montpaon, le site d'un habitat médiéval situé à Fontvieille (Bouches-du-Rhône).